Podgozd je ime več naselij v Sloveniji:

 Podgozd, Ig
 Podgozd, Nova Gorica
 Podgozd, Žužemberk